Руква:

 Руква — одна из 26 областей Танзании.
 Руква — озеро, расположено на юго-западе Танзании между озёрами Танганьика и Ньяса.